Seners, ancien village situé dans  la commune d’Estoher, dans le département français des Pyrénées-Orientales
 On y trouve l’église Saint-Jean de Seners

 François Seners ou Paul Séners (1958- ), haut fonctionnaire français
 Pierre Seners, auteur ayant écrit sur l’éducation physique